Обед Малоло (; ) — финский футболист конголезского происхождения, полузащитник клуба «ХИФК».

Клубная карьера 
Молодёжную карьеру провёл в составах «Алианси» и ХИК. В последнем начал профессиональную карьеру в 2013 году, но уже сразу был отдан в аренду в резервный клуб «Клуби-04». 10 апреля 2017 на правах свободного агента подписал контракт с командой СИК.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Финляндии
Игроки сборной Финляндии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК ХИК
Игроки ФК «Клуби 04»
Игроки ФК СИК
Игроки ФК «РоПС»
Игроки ФК ХИФК